Шеп Петтибон (; род. 10 июля 1959, Нью-Джерси, США) — американский музыкальный продюсер, ремиксёр, автор песен и один из наиболее активных клубных диджеев в 80-х годах. Впервые стал известен своей работой на нью-йоркской радиостанции WRKS 98.7 Kiss-FM, позже стал работать ремиксёром/продюсером на диско/танцевальном лейбле . Смелость в продюсировании и микшировании привело его к работе в конце 80-х с такими артистами как Мадонна и Джордж Майкл, бывшими тогда на пике популярности. Вместе с  он помог сделать популярными многие аспекты танцевальной и хип-хоп культур - например, скретч.

С 1998 года Петтибон является владельцем ночного клуба и отеля в Нью-Джерси в районе Эсбери Парка.

Избранные ремиксы 

 Aftershock – She Loves Me, She Loves Me Not (1990)
 Afrika Bambaataa & The Jazz 5 – Jazzy Sensation (1982)
 Alisha – All Night Passion (1985)
 Alisha – Baby Talk (1985)
 Alisha – Boys Will Be Boys (1985)
 Alisha – One Little Lie (1985)
 Alisha – Stargazing (1986)
 Alisha – Too Turned On (1985)
 Alyson Williams – Yes We Can (1986)
 Arnie's Love – Date With The Rain (1985)
 Apollo Smile – Dune Buggy (1991)
 Arcadia – Say The Word (1985)
 Art of Noise – Beat Box (1984)
 Aurra – Baby Love (1982)
 Aurra – Checking You Out (1982)
 Aurra – Such A Feeling (1982)
 Robey – One Night In Bangkok/Bored & Beautiful (1985)
 The B-52's – Summer of Love (1986)
 The B-52's – The Girl From Ipanema Goes to Greenland (1986)
 Bananarama – Preacher Man (1991)
 Barbara Fowler – Knockin' On My Door (1985)
 Barone – Shake It Up (´Til Ya Drop) (1985)
 Bee Gees – You Win Again (1988)
 Belinda Carlisle – Heaven Is a Place on Earth (1988)
 Belinda Carlisle – I Get Weak (1988)
 The Belle Stars – World Domination (1986)
 Betty Boo – Doin' The Do (1990)
 Betty Boo – Where Are You Baby (1990)
 Bianca – My Emotions (1989)
 Bobby "O" & His Banana Republic – Somebody (1985)
 Boogie Box High – Nervous (1989)
 Boys Don't Cry – Cities On Fire (1986)
 Breakfast Club – Express Away To Your Heart (1988)
 Breakfast Club – Never Be The Same (1987)
 The Brooklyn, Bronx & Queen Band – Dreamer (1987)
 Bros – Drop the Boy (1988)
 Bros – I Owe You Nothing (1988)
 Candido – Jingo (1983)
 Carl Bean – I Was Born This Way (1986)
 Carol Jiani – Touch And Go Lover (1984)
 Carol Williams – No One Can Do It (Like You) (1981)
 Casanova – Eye Contact (1983)
 Cathy Dennis – Just Another Dream (1991)
 Cathy Dennis – Touch Me (All Night Long) (1991)
 Cathy Dennis – Everybody Move (1991)
 Cathy Dennis -You Lied To Me (1992)
 Cat Miller – Ready Or Not (1985)
 CC:Diva – I'll Always Follow You (1988)
 Cheri – So Pure (1983)
 Cheri – Working Girl (1983)
 Clair And Love Exchange Hicks – Push (In The Bush) (1985)
 Claudja Barry – Down And Counting (1986)
 Colors – Am I Gonna Be The One (1983)
 Communards – Never Can Say Goodbye (1987)
 Conquest -Give It To Me (If You Don't Mind) (1982)
 Cyndi Lauper – Change of Heart (1986)
 Cyndi Lauper – What's Going On (1987)
 Daryl Hall – Foolish Pride (1986)
 David Bowie – Day-In Day-Out (1987)
 David Bowie – Never Let Me Down (1987)
 David Essex – Rock On (1989)
 David McPherson – You Can't Stop (1982)
 Debbie Gibson – Electric Youth (1989)
 Debbie Harry – Heart of Glass (solo version, re-recorded) (1988)
 Depeche Mode – Behind the Wheel (1987)
 Diana Ross – Paradise (1989)
 Diana Ross – Shock Waves (1987)
 Donna Garraffa – Let Me Be Your Fantasy (1985)
 D-Train – Keep On (1983)
 D-Train – You're The One For Me (1982)
 Duran Duran – I Don't Want Your Love (1988)
 Duran Duran – All She Wants Is (1988)
 Dusty Springfield – In Private (1989)
 Dusty Springfield – Reputation (1989)
 Eleanor – Adventure (1988)
 Elton John – I Don't Wanna Go On With You Like That (1988)
 Elton John – Healing Hands (1989)
 Empress – Dyin' To Be Dancin' (1982)
 Erasure – Chains of Love (1988)
 Erasure – Blue Savannah (1989)
 Falco – Do It Again (1988)
 First Choice – Let No Man Put Asunder (1983)
 First Choice – Dr. Love (1983)
 Five Star – Are You Man Enough (1987)
 Five Star – Rain or Shine (1986)
 Five Star – The Slightest Touch (1987)
 Five Star – Somewhere Somebody (1987)
 Five Star – Treat Me Like a Lady (1990)
 Five Star – Find the Time (1986)
 Five Star – If I Say Yes(1986)
 The Flirts – You & Me (1985)
 The Flirts – New Toy (1986)
 Four In Legion – Party In My Pants (1984)
 Fox the Fox – Precious Little Diamond (1984)
 France Joli – Does He Dance (1985)
 France Joli – Gonna Get Over You (1982)
 France Joli – I Wanna Take A Chance On Love (1982)
 Gayle Adams – Love Fever (1982)
 George Benson – Twice the love (1988)
 Джордж Майкл – Hard Day (1987)
 Gloria Gaynor – I Will Survive (1990)
 Howard Hewett – Stay (1986)
 Huey Lewis & The News – Hip To Be Square (1986)
 Information Society – Walking Away (1988)
 Inner Life – I Like It Like That (1982)
 Inner Life – Moment Of My Life (1982)
 Instant Funk – (Just Because) You'll Be Mine (1986)
 Jaki Graham – From Now On (1989)
 Jaki Graham – The Better Part Of Me (1989)
 The Jammers – And You Know That (1982)
 The Jammers – Be Mine Tonight (1982)
 The Jammers – Let's B-B Break (1984)
 Jane Child – Don't' Wanna Fall In Love (1989)
 Janet Jackson – The Pleasure Principle (1987)
 Janet Jackson – Alright (featuring Heavy D of Heavy D & the Boyz)(1990)
 Janet Jackson – State of the World (1991)
 Janet Jackson – Love Will Never Do Without You (1989)
 Janet Jackson – Escapade (1990)
 Janet Jackson – Rhythm Nation (1989)
 Janet Jackson – Miss You Much (1989)
 Jeannette "Lady" Day – Come Let Me Love You (1982)
 Jeffrey Osborne – Room With A View (1986)
 Jennifer Holliday – No Frills Love (1985)
 Jermaine Jackson – I Think It's Love (1982)
 The Jets – Cross My Broken Heart (1987)
 Junk Yard Dog – Grab Them Cakes (1985)
 Karyn White – Romantic (1991)
 Katunga – El Negro No Puede (1984)
 Keyna – Tell It To Me (1989)
 Kim Wilde – You Came (1988)
 Laid Back – It's The Way You Do It (1985)
 Laid Back – I'm Hooked (1985)
 Laid Back – One Life (1985)
 Labelle (Patti Labelle, Nona Hendryx & Sarah Dash) – Turn it Out
 The Latin Rascals – Don't Let Me Be Misunderstood (1988)
 Level 42 – Lessons In Love (1987)
 Level 42 – Something About You (Level 42 song) (1985)
 Level 42 – World Machine (1985)
 Leroy Burgess – Heartbreaker (1983)
 Leroy Burgess – Stranger (1983)
 Linda Taylor – You And Me Just Started (1982)
 Lionel Richie – Love Will Conquer All (1989)
 Lisa Lisa and Cult Jam – I Wonder If I Take You Home (1985)
 Lisa Stansfield – This Is the Right Time (1990)
 Loleatta Holloway – Love Sensation (1983)
 Loleatta Holloway – Crash Goes Love (1986)
 Louie Louie – Sittin' in the Lap of Luxury (1990)
 Love and Money – Candy Bar Express (1986)
 Лютер Вандросс – Power of Love/Love Power (1991)
 Мадонна – True Blue (1987)
 Мадонна – Where's the Party (1986)
 Мадонна – Into the Groove (1985)
 Мадонна – Causing a Commotion (1987)
 Мадонна – Like a Prayer (1989)
 Мадонна  – Express Yourself (1989)
 Мадонна – Keep it Together (1990)
 Мадонна – Vogue (1990)
 Мадонна – Justify My Love (1990)
 Мадонна – Rescue Me (1991)
 Мадонна – Erotica (1992)
 Мадонна – Deeper and Deeper (1992)
 Мадонна  – This Used to Be my Playground (1992)
 Мадонна – Bad Girl (1993)
 Мадонна – Fever (1993)
 Мадонна – Rain (1993)
 Mahogany – Ride On The Rhythm (1983)
 Мэрайа Кэри – Someday (1991)
 Mariah Carey – There's Got to Be a Way (1991)
 MC Hammer – Pray (1990)
 Metallica – Enter Sandman (1991)
 Miami Sound Machine – Bad Boy (1986)
 Michael McDonald – All We Got (It's Not Enough, Never Enough) (1990)
 Mico Wave – Star Search (1987)
 Mike & Brenda Sutton – Don't Let Go Of Me (Grip My Hips & Move Me) (1982)
 Mitsou – Bye Bye Mon Cowboy (1988)
 Morris Day – Are You Ready (1988)
 Natalie Cole – I Live For Your Love (1987)
 Natalie Cole – The Urge To Merge (1987)
 Narada – Divine Emotions (1988)
 New Order – Bizarre Love Triangle (1986)
 New Order – True Faith (1987)
 Nia Peeples – Street Of Dreams (1991)
 Nia Peeples – Trouble (1988)
 Nick Kamen – Each Time You Break My Heart (1986)
 Nick Scotti – Get Over (1993)
 The Nick Straker Band – A Little Bit Of Jazz (1982)
 Nu Shooz – Point of No Return (1986)
 Nu Shooz – Lost Your Number (1986)
 Nu Shooz – Don't Let Me Be The One (1986)
 NV – It's Alright (1983)
 NV – Let Me Do You (1984)
 Оливия Ньютон-Джон – The Rumour (1988)
 Пол Маккартни – Ou Est Le Soleil?
 Paula Abdul – Knocked Out (1988)
 Paula Abdul – Forever Your Girl (1989)
 Paula Abdul – Opposites Attract (1990)
 Paul Lekakis – Tattoo In On Me (1990)
 Pebbles aka Perri "Pebbles" Reid – Giving You the Benefit
 Pet Shop Boys – West End Girls (1985)
 Pet Shop Boys – Opportunities (Let's Make Lots of Money) (1986)
 Pet Shop Boys – Love Comes Quickly (1986)
 Pet Shop Boys – What Have I Done To Deserve This? (1987)
 Pet Shop Boys – Always on My Mind (1988)
 Pet Shop Boys – Heart (1988)
 Pet Shop Boys – Left to My Own Devices (1988)
 Pet Shop Boys – Was That What It Was? (1986)
 Pet Shop Boys – You Know Where You Went Wrong (1987)
 Pet Shop Boys – I Want To Wake Up (1987)
 Phil Collins – Hang in Long Enough (1990)
 Phyllis Nelson – I Like You (1989)
 Pia Zadora – Dance Out Of My Head (1988)
 Pierre – Just Right (1984)
 Pilot – You Are The One (1984)
 Pointer Sisters – Goldmine (1986)
 Pointer Sisters – Friends' Advice (Don't Take It) (1990)
 Pretty Poison – Nighttime (1988)
 Prince – Hot Thing (1987)
 Prince – Glam Slam (1988)
 Psychedelic Furs – Shock (1994)
 Rafael Cameron – Desires (1982)
 Ramsey Lewis – This Ain't No Fantasy (1985)
 Raw Silk – Do It To The Music (1983)
 Red Head Kingpin And The FBI – Get It Together (1991)
 Robey – Bored & Beautiful (1984)
 Robey – Killer Instinct (1985)
 Robey – One Night In Bangkok (1984)
 Rockers Revenge – Walking On Sunshine (1987)
 Run-D.M.C. – It's Tricky (1987)
 Run D.M.C. – Ghostbusters (1989)
 The Salsoul Orchestra – Ooh, I Love It (Love Break) (1983)
 The Salsoul Orchestra – Seconds (1982)
 S-xpress – Hey Music Lover (1988)
 Seal (musician) – The Beginning (1991)
 Secret Weapon – Must Be The Music (1982)
 Shakespear's Sister – Break My Heart (1988)
 Sharon Redd – Can You Handle It (1982)
 Sheena Easton – Eternity (1987)
 Shirley Lewis – You Can't Hide (1989)
 Siedah Garrett – K.I.S.S.I.N.G. (1988)
 Sinnamon – Thin Line (1984)
 Sinnamon – He's Gonna Take You Home (1982)
 Sinnamon – Thanks To You (1982)
 Sister Sledge – Here To Stay (1986)
 Skyy – Call Me (1982)
 Skyy – Let Love Shine (1982)
 Skyy – Let's Celebrate (1982)
 Skyy – Show Me The Way (1987)
 Slade – Slam The Hammer Down (1984)
 Slay Cabell – Feelin' Fine (1982)
 Stacey Q - Don't Make A Fool Of Yourself (1988)
 The Springsteen Brothers – She's Fine (1984)
 Steve Shelto – Don't You Give Your Love Away (1983)
 Stewart Copeland – Love Lessons (1987)
 The Strangers – Step Out Of My Dream (1983)
 The Strikers – Body Music (1982)
 Surface – Falling In Love (1982)
 Тейлор Дейн – I'll Wait (1993)
 Тейлор Дейн – Say A Prayer (1995)
 Technotronic – Techno Medley (1990)
 Terence Trent D'arby – Dance Little Sister (1987)
 Terence Trent D'arby – If You Let Me Stay (1987)
 Terry Lewis – Can You Feel It (1984)
 Tetsuya Komuro –  (1989)
 Tetsuya Komuro –  (1989)
 Third World – One To One (1985)
 Third World – Sense Of Purpose (1985)
 Thompson Twins – In the Name of Love (1988)
 Thompson Twins – Sugar Daddy (1989)
 Timex Social Club – Rumors (1986)
 Timex Social Club – Thinkin´ About Ya (1986)
 Tina Turner – Foreign Affair (1989)
 TKA – I Won't Give Up On You (1989)
 Toney Lee – Reach Up (1986)
 Tracie Spencer – This Time Make It Funky (1990)
 2 Brave – After Midnight (1989)
 Unlimited Touch – Reach Out (Everlasting Lover) (1984)
 Unlimited Touch – Searching To Find The One (1982)
 Unique – You Make Me Feel So Good (1984)
 Vaughan & Butch Dayo Mason – Party On The Corner (1983)
 Vaughan & Butch Dayo Mason – You Can Do It (1982)
 Visual – The Music Got Me (1985)
 The Wally Jump Jr. & The Criminal Element – Don't Push Your Lock (1986)
 The Wally Jump Jr. & The Criminal Element – Jump Back (1986)
 Wang Chung – Let's Go! (1986)
 Warp 9 – Light Years Away (1983)
 Weeks & Co. – Going Out Of My Dream (1983)
 Weeks & Co. – Good To The Last Drop (1983)
 Weeks & Co. – If You're Looking For Fun (1983)
 Weeks & Co. – Knock, Knock (1983)
 Weeks & Co. – Rock Candy (1983)
 Weeks & Co. – Rockin´ It In The Pocket (1983)
 Weeks & Co. – Rock Your World (1983)
 Weeks & Co. – Tunnel Of Love (1983)
 Weeks & Co. – Your Next Door Neighbor (1983)
 Wild Party – No One Knows (1987)
 Will To Power – Fading Away (1988)
 The Wrestlers – Land of a Thousand Dances?!!? (1985)
 Уитни Хьюстон– So Emotional (1987)
 Уитни Хьюстон – I Belong To You (1991)

Избранные работы как продюсера/автора 

 Кэти Деннис – Everybody Move (To The Mixes) (1991)
 Кэти Деннис – Into the Skyline (1992)
 Кэти Деннис – The Irresistible Cathy Dennis (2000)
 Гэри Барлоу – "Love Won't Wait" (1997)
 Labelle – "Turn It Out" (1995)
 Мадонна – I'm Breathless (1990)
 Мадонна – The Immaculate Collection (1990)
 Мадонна – Erotica (1992)
 Pet Shop Boys – "You Know Where You Went Wrong" (from b-side of "It's a Sin" single) (1987)
 Pet Shop Boys – "I Want to Wake Up" (from Actually album) (1987)
 Pet Shop Boys – "Heart" (appears on Actually/Further Listening) (2001)
 Тейлор Дейн – Soul Dancing (1993)
 Тейлор Дейн – Greatest Hits (1995)
 Тейлор Дейн – Dance Diva: Remixes & Rarities (2005)

См. также 
 Патрик Леонард
 Стюарт Прайс

Примечания

Внешние ссылки 

 Дискография, появление в СМИ и многое другое (Discoradio 1979-1989)
 Большая дискография на ShepPettibone.com 
Родившиеся в 1959 году
Диджеи США
Музыкальные продюсеры США
Википедия:Биографии современников
Ремиксеры
Продюсеры Мадонны